Németország
Pinnow, település Brandenburg tartományban
Pinnow, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban